Skelin est un patronyme croate porté notamment par :

 Mate Skelin (1974-), joueur croate de basket-ball ;
 Nikša Skelin (1978), rameur croate ;
 Siniša Skelin (1974-), rameur croate.

Homonymie de patronyme croate